Коро (значения):

Топоним 
 Коро — город в Венесуэле.
 Коро — город в Кот-д’Ивуаре.
 Коро — деревня в Чаде.
 Коро — остров в одноимённом море в составе архипелага Фиджи.
 Коро — море в Тихом океане.

Фамилия 
 Коро, Жан Батист Камиль (1796—1875) — французский художник и гравёр.
 Коро, Фернан (1859—1911) — французский музыкальный журналист и композитор.

Другое 
 Коро — язык в Индии.
 Коро — род грызунов семейства колючих шиншилл.